Schlussstrich oder Schluss-Strich steht für:

 Schlussstrich (Buchführung), eine waagerechte Linie am Ende eines Kontenblatts, einer Rechnung oder eines Schriftstücks, die einen Abschluss markiert
 Schlussstrich (Notenschrift), ein senkrechter doppelter Taktstrich am Ende eines Musikstücks

Siehe auch:

 Einen Schlussstrich ziehen, Redewendung
 Schlussstrichdebatte
 Schlussstrichgesetz